Saint Brice désigne plusieurs saints chrétiens :

 Brice de Tours, évêque de Tours, succède à saint Martin de Tours ; il mourut en 444 (fêté le 13 novembre).
 Brice (), moine à l'abbaye Saint-Mesmin de Micy près d'Orléans, puis ermite dans une forêt du diocèse de Sées ; fêté le 9 juillet.

Références